La Serie A2 2000-2001 è stata la 17ª edizione di questo torneo, il secondo livello del campionato italiano di pallanuoto maschile.
Le promozioni sono state quattro, per l'allargamento della serie A1 a 16 squadre.

Classifiche finali

Girone Nord

Girone Sud

Verdetti
 Rari Nantes Camogli, Anzio, Chiavari e Messina promosse in Serie A1

Bibliografia

Voci correlate
Serie A1 2000-01

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 2000
Sport acquatici nel 2001
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto